Der Mann aus Virginia ist der Titel folgender Filme:
 Der Mann aus Virginia (1929), US-amerikanischer Western von Victor Fleming
 Der Mann aus Virginia (1946), US-amerikanischer Western von Stuart Gilmore
 Der Mann aus Virginia (1977), italienischer Western von Michele Lupo